Линн Конвей (, род. 10 января 1938 года, Уэстчестер, США) — американская компьютерная учёная, инженер-электроник, изобретательница, трансгендерная женщина и активистка движения за права ЛГБТ.

В 60-е годы до гендерного перехода Конвей работала в IBM и внесла заметный вклад в создание суперскалярной архитектуры компьютеров. Уже тогда Конвей задумывалась о переходе. Решившись на переход, Конвей была уволена из IBM, от неё отказались семья и друзья.

После операции и смены имени Конвей была принята на низкооплачиваемую работу программиста. Через несколько лет она добилась трудоустройства в исследовательский центр Xerox. К 1980-м Конвей добилась блестящего карьерного успеха в области высоких технологий. Мировую известность ей принесла фундаментальная работа по технологии СБИС совместно с Карвером Мидом. И лишь в конце 1990-х Линн Конвей рассказала о своей истории общественности.

Ссылки 
 Сайт Линн Конвей
 Сайт на русском языке

Примечания 

Трансгендерные и транссексуальные женщины
Пионеры компьютерной техники
Награждённые медалью Джеймса Клерка Максвелла (IEEE)
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Колумбийской школы инженерных и прикладных наук